|-
| 116801 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116802 - || || 14 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116803 - || || 15 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116804 - || || 15 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116805 - || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116806 - || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116807 - || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116808 - || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116809 - || || 15 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116810 - || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116811 - || || 15 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116812 - || || 15 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116813 - || || 14 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116814 - || || 14 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116815 - || || 14 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116816 - || || 14 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116817 - || || 15 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116818 - || || 15 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116819 - || 2004 FM || 16 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116820 - || 2004 FO || 16 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116821 - || || 16 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116822 - || || 16 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116823 - || || 16 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116824 - || || 16 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116825 - || || 16 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116826 - || || 26 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116827 - || || 26 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116828 - || || 16 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116829 - || || 17 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116830 - || || 17 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116831 - || || 29 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116832 - || || 16 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116833 - || || 16 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116834 - || || 16 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116835 - || || 16 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116836 - || || 17 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116837 - || || 17 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116838 - || || 17 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116839 - || || 17 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116840 - || || 17 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116841 - || || 17 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116842 - || || 18 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116843 - || || 16 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116844 - || || 18 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116845 - || || 18 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116846 - || || 18 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116847 - || || 19 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116848 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116849 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116850 - || || 18 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116851 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116852 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116853 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116854 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116855 - || || 20 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116856 - || || 18 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116857 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116858 - || || 18 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116859 - || || 20 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116860 - || || 20 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116861 - || || 20 de març, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116862 - || || 23 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116863 - || || 18 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116864 - || || 20 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116865 - || || 23 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116866 - || || 20 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116867 - || || 24 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116868 - || || 24 de març, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116869 - || || 24 de març, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 116870 - || || 25 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116871 - || || 20 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116872 - || || 23 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116873 - || || 23 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116874 - || || 24 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116875 - || || 24 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116876 - || || 25 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116877 - || || 26 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116878 - || || 21 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116879 - || || 21 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116880 - || || 23 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116881 - || || 23 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116882 - || || 22 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116883 - || || 23 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116884 - || || 24 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116885 - || || 25 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116886 - || || 26 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116887 - || || 26 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116888 - || || 26 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116889 - || || 27 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116890 - || || 27 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116891 - || || 27 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116892 - || || 23 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116893 - || || 28 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116894 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116895 - || || 25 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116896 - || || 25 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116897 - || || 26 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116898 - || || 26 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116899 - || || 27 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116900 - || || 28 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
6